La saison 2010-2011 de Pro B est la soixante-douzième édition du deuxième plus haut niveau du championnat de France de basket-ball, la dix-huitième sous l'appellation « Pro B ». Les meilleures équipes de la division accèdent à la Pro A la saison suivante.

Nanterre, premier de la saison régulière, remporte la finale du championnat contre Dijon, second, et est couronné champion de France de Pro B pour la première fois. Les deux équipes sont promues en Pro A lors de la saison 2011-2012.

Formule 

Dix-huit clubs professionnels s'affrontent lors de la saison régulière qui se déroule du  octobre 2010 au 10 mai 2011. Chaque équipe dispute trente-quatre matchs, dont dix-sept à domicile et dix-sept à l'extérieur, soit deux rencontres contre chaque adversaire de la division. À l'issue de la saison, le premier du classement est directement promu en Pro A pour la saison 2011-2012. Les équipes classées  et  sont reléguées en NM1.

Les huit meilleures équipes de la saison régulière sont qualifiées pour les playoffs et s'affrontent sous forme d'un tournoi qui se tient du 17 mai au 11 juin 2011. Les quarts de finale opposent le premier de la saison régulière au huitième, le second au septième, le troisième au sixième et le quatrième au cinquième, et se disputent au meilleur des 3 manches, au même titre que les demi-finales. La finale se tient à la Bercy Arena le 11 juin sur un match sec. L'équipe vainqueur de ce match est couronnée championne de France de Pro B et accède à la Pro A. Si l'équipe championne est également l'équipe ayant remporté la saison régulière, alors l'équipe classée deuxième de la saison est promue en Pro A.

Clubs Participants 

Légende des couleurs

Saison régulière

Classement 

|

|}

Matches

Équipe leader journée par journée

Leaders statistiques

Playoffs

Promotions et relégations 

Nanterre, premier de la saison régulière et champion de France, accède à la Pro A au même titre que Dijon, second de la saison régulière et finaliste. Respectivement  et  de la saison, Clermont-Ferrand et Charleville-Mézières sont relégués en NM1 pour la saison 2011-2012.

Récompenses individuelles

Notes et références

Voir aussi 

 Championnat de Pro B
 Saison 2010-2011 de Pro A
 Saison 2010-2011 de Nationale 1
 Saison 2010-2011 de LFB (féminin)
 Coupe de France 2010-2011

Lien externe 

 Site officiel de la LNB

2010
France M2
Basket-ball M2
Championnat M2